Королевская схватка () — футбольное дерби Сан-Паулу, крупнейшего по численности населения города в Бразилии и Южной Америке, между местными клубами «Сан-Паулу» и «Палмейрас». Оно считается третьим по важности дерби в городе после Дерби Паулиста, противостояния «Палмейраса» и «Коринтианса», и Мажестозу, соперничества «Сан-Паулу» и «Коринтианса». Королевская схватка ведёт свою историю с 1930-х годов и отличается ожесточённостью со стороны обоих клубов и их фанатов. Термин придумал местный журналист итальянского происхождения Томмазо Маццони (1900—1970).

Дерби носит и социальный подтекст: основатели «Палмейраса» происходили из бедной итальянской общины города, в то время как «Сан-Паулу» — из старой городской элиты. Вражда между двумя клубами берёт своё начало со времён Второй мировой войны. Когда Бразилия вступила в войну в составе антигитлеровской коалиции, то её врагом стала Италия. Этим фактом решил воспользоваться «Сан-Паулу», на волне антиитальянских настроений добивавшийся роспуска «Палестры Италии» (тогдашнего названия «Палмейраса»). В результате команда была вынуждена сменить своё название на нынешнее.

Статистика дерби отличается почти равным соотношением ничьих и побед каждой из команд. В бразильской Серии А же (по состоянию на май 2019 года) «Палмейрас» имеет преимущество (22 победы при 14 поражениях и 26 ничьих).

Происшествия 
20 августа 1995 года история дерби омрачилась трагедией, в конце юношеского Суперкубка Сан-Паулу по футболу «Палмейрас» забил золотой гол, принесший ему титул победителя турнира. Группа его болельщиков Mancha Verde вторглась на поле, чтобы отпраздновать триумф, провоцируя сторонников Сан-Паулу (Independente). Те же, разъярившись, снесли ворота, вооружились камнями и кусками дерева и начали драку. Несколько полицейских, находившихся на стадионе, не смогли контролировать происходящее. После девяти минут беспорядков полицейские получили подкрепление и взяли ситуацию под свой контроль. В результате столкновений ряд болельщиков получили серьёзные травмы. По данным полиции, 102 человека получили ранения (80 болельщиков и 22 полицейских), а 16-летний фанат «Сан-Паулу» в итоге умер.

Статистика 

По состоянию на 26 января 2020 года

Общие итоги
 323 матчей
 109 побед «Палмейраса»
 108 побед «Сан-Паулу»
 106 ничьих
 429 голов «Палмейраса»
 424 гола «Сан-Паулу»
 Последний матч: «Палмейрас» 0:0 «Сан-Паулу»  (Лига Паулиста, 26 января 2020 года)

Чемпионат Бразилии
включая Кубок Роберто Гомеса Педрозы и Чашу Бразилии
 62 матча
 24 победы «Палмейраса»
 15 побед «Сан-Паулу»
 29 ничьих
 80 голов «Палмейраса»
 68 голов «Сан-Паулу»
 Последний матч: «Сан-Паулу» 0:2 «Палмейрас» (Campeonato Brasileiro, 6 октябрь 2018)

Другие
 Крупнейшие победы:
«Палмейрас» 0:6 «Сан-Паулу» (26 марта 1939)
 Крупнейшая победа «Палмейраса»:
«Палмейрас» 5:0 «Сан-Паулу» (19 мая 1965)
 Крупнейшая победа «Сан-Паулу»:
«Палмейрас» 0:6 «Сан-Паулу» (26 марта 1939)
 Самый результативный матч:
«Палмейрас» 2:6 «Сан-Паулу» (3 октября 1981) — 8 голов

Лучшие бомбардиры в чемпионате Бразилии 
 Виллиан — Палмейрас: 4 гола
 Луис Фабиано — Сан-Паулу: 4 гола
 Мюллер — Сан-Паулу, Палмейрас: 3 гола (2 за Сан-Паулу и 1 за Палмейрас)
 Марсело Рамос — Сан-Паулу: 3 гола
 Эдмундо — Палмейрас: 3 гола
 Пита — Сан-Паулу: 3 гола
 Мирандинья — Сан-Паулу: 2 гола
 Жорже Мендонса — Палмейрас: 2 гола
 Mendonça — Палмейрас: 2 гола
 Эду Манга — Палмейрас: 2 гола
 Mário Tilico — Сан-Паулу: 2 гола
 Эваир — Палмейрас: 2 гола
 Озеас — Палмейрас: 2 гола
 Зиньо — Палмейрас: 2 гола
 Тута — Палмейрас: 2 гола
 Вагнер Лав — Палмейрас: 2 гола
 Сисиньо — Сан-Паулу: 2 гола
 Аморозо — Сан-Паулу: 2 гола
 Оливейра, Рикардо — Сан-Паулу: 2 гола
 Марсиньо — Палмейрас: 2 гола
 Фернандан — Сан-Паулу: 2 гола
 Дагоберто — Сан-Паулу: 2 гола

Рекордсмены по количеству матчей 
Только в рамках чемпионата Бразилии

 Рожерио Сени — Сан-Паулу: 24 матча
 Маркос — Палмейрас: 11 матчей
 Дзетти — Сан-Паулу: 10 матчей

Рекорды посещаемости 
 115 000 (Палмейрас 0:1 Сан-Паулу, 27 июня 1971), Морумби — Лига Паулиста
 112 016 (Палмейрас 0:0 Сан-Паулу, 17 июня 1979), Морумби — Лига Паулиста

Матчи чемпионата

Матчи Кубка Либертадорес

Титулы

Примечания

Ссылки 
 Futpédia
Футбольные дерби в Бразилии
ФК «Палмейрас»
ФК «Сан-Паулу»